Love Me Do () — первый сингл британской группы The Beatles и их первая пластинка на лейбле Parlophone. В Великобритании сингл был выпущен 5 октября 1962 года и достиг № 17 в хит-параде страны. В Соединённых Штатах Америки он вышел в 1964 году и достиг № 1 хит-парада Billboard Hot 100.

История песни 
Это одна из первых песен коллектива. Сочинил песню Пол Маккартни в возрасте 16 лет (1958—1959), когда прогуливал занятия в школе. Позже Джон Леннон добавил к композиции 8 тактов в середине с другой гармонией.

Love Me Do была записана в трёх версиях с тремя разными барабанщиками:
 6 июня 1962 — с Питом Бестом (эта версия долгое время считалась утерянной);
 4 сентября — с Ринго Старром (продюсер не был удовлетворён игрой Старра);
 11 сентября — с Энди Уайтом, а Старра ставят играть на тамбурине.

Тем не менее сингл был выпущен в версии со Старром, так как «версия от 11 сентября, в итоге, не имела каких-либо значительных улучшений».

Love Me Do ни разу не выпускалась в стереоварианте.

Исполнение 
В британской версии сингла, в альбомах The Beatles Rarities (Capitol SHAL 12060, 1980) и Past Masters:
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара
 Джон Леннон — вокал, губная гармоника
 Джордж Харрисон — акустическая ритм-гитара
 Ринго Старр — ударные

В американской версии сингла, в альбомах Please Please Me, Introducing... The Beatles (Vee Jay VJLP 1062 / SR 1062, 1963), The Early Beatles, The Beatles’ Hits и 1:
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара
 Джон Леннон — вокал, губная гармоника
 Джордж Харрисон — акустическая ритм-гитара
 Ринго Старр — тамбурин
 Энди Уайт — ударные

В альбоме Anthology 1:

 Пол Маккартни — электрическая бас-гитара, вокал
 Джон Леннон — вокал, губная гармоника
 Джордж Харрисон — акустическая ритм-гитара
 Пит Бест — ударные

Хит-парады

Примечания

Литература 

 LOVE ME DO: подстрочный перевод, комментарии // Beatles.ru (19 апреля 2008).

Ссылки 
 Alan W. Pollack’s Notes on «Love Me Do» // icce.rug.nl
 The Beatles Bible: Love Me Do // beatlesbible.com
 Song-by-Song Listing for «Love Me Do» // beatles-discography.com 
 What harmonica did John Lennon use to play the intro to «Love Me Do» and other songs by The Beatles? // patmissin.com

Песни по алфавиту
Песни 1962 года
Синглы 1962 года
Песни The Beatles
Синглы The Beatles
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Дебютные синглы